Индиан-Ривер (, ) — название нескольких рек (реже — других топонимов) в Канаде и США.

Топонимы Канады 
  — река в Онтарио, впадает в озеро Райс.
  — река в Онтарио, впадает в реку Миссисипи.
  — река в Онтарио, впадает в .
  — река в Юконе, впадает в реку Юкон.

Топонимы США 
  — река на острове Баранова (Аляска).
  — река в Делавэре.
  — река в Мичигане, впадает в .
  — река в Мичигане, впадает в .
  — поселение в Мичигане.
  — река во Флориде.
 Индиан-Ривер — округ во Флориде.
 Индиан-Ривер-Истейтс — поселение во Флориде.
 Индиан-Ривер-Шорс — городок во Флориде.

См. также 
  ()
  ( — см Run (waterfalls)) 
  — несколько старших школ в США.